Олекса́ндр Вікто́рович Глушко́ (  року, с. Рунівщина, Полтавський район, Полтавська область —  року, смт Зайцеве, Бахмутський район, Донецька область) — солдат, водій-кулеметник інженерно-саперного взводу 5 батальйонно-тактичної групи 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Із життєпису 
У 2002 році закінчив середню школу в Рунівщині. Змінив багато професій, за фахом — кухар. Проживав з дружиною та дітьми у Полтаві.

Учасник Операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей з лютого 2019 року. Службу за контрактом розпочав у 81-й окремій аеромобільній бригаді.

Смертельно поранений 11 лютого 2021 року, пострілом російського снайпера, під час перебування на бойових позиціях, поблизу смт Зайцеве Бахмутського району. Помер під час евакуації до військового шпиталю.

Прощання відбулось 13 лютого 2021 року біля будівлі Полтавської ОДА, похований в рідному селі Рунівщина, поряд з могилою батька. Залишились мати, дружина та двоє дітей.

Див. також 
 59-та окрема мотопіхотна бригада (Україна)
 Втрати 59-ї мотопіхотної бригади
 Втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну (з січня 2021 року)

Примітки